

Geografia 
 Regno Unito
 Whitefield  – cittadina della Greater Manchester
 Stati Uniti d'America
 Whitefield  – città della Contea di Lincoln, Maine
 Whitefield  – città della Contea di Coos, New Hampshire
 Whitefield  – città della Contea di Haskell, Oklahoma

Informatica 
 Whitefield  – progetto di architettura multi core Intel

Pagine correlate

 Whitfield